Příjmení Jakovlev () pochází z mužského křestního jména Jakov (). Nosí jej více významných osobností:

 Alexandr Nikolajevič Jakovlev (1923–2005) – sovětský a ruský politik, diplomat a publicista
 Alexandr Sergejevič Jakovlev (1906–1989) – sovětský konstruktér letadel
 Anatoli Jakovlev (* 1990) – estonský lední hokejista
 Andrij Jakovlev (* 1989) – ukrajinský fotbalový záložník
 Denys Jakovlev (* 1986) – ukrajinský basketbalista
 Diana Jakovlevová (* 1988) – ruská šermířka
 Jurij Vasiljevič Jakovlev (1928–2013), sovětský a ruský herec
 Jurij Nikolajevič Jakovlev (* 1957), ruský sovětský hokejista, prezident hokejového klubu v Jaroslavli
 Nikolaj Dmitrijevič Jakovlev (1898–1972) – sovětský vojevůdce, maršál dělostřelectva
 Olga Jakovlevová (* 1983) – ruská reprezentantka ve sportovním lezení

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení